Municipio de Holmes puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Holmes (condado de Menominee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Menominee.
 Municipio de Holmes (condado de Crawford, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Crawford.